Randolph Churchill kan avse:
Randolph Churchill (1849–1895), en brittisk politiker 
Randolph Churchill (1911–1968), en brittisk politiker
Randolph Churchill (född 1965)